Каменный лес может означать:
 Каменный Лес — посёлок в Дмитровском районе Орловской области России.
 Вбитые камни — геологический феномен в Болгарии.
 Лес стел — музей в Сиане (КНР).
  — геопарк (КНР).
 Шилинь — район Тайбэя, название дословно переводится как Каменный лес.